Фуэго:

 Фуэго — стратовулкан в западной части Гватемалы.
 Фуэго, Хавьер (род. 1984) — испанский футболист.
 Тьерра-дель-Фуэго — провинция в Чили в составе области Магальянес-и-ла-Антарктика-Чилена.